Spineta ima više značenja:
 Spineta (Askoli Pičeno)
 Spineta (L'Akvila)
 Spineta (Peruđa)
 Spineta (Salerno)